Wyścig na 800 m stylem dowolnym kobiet był jedną z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Wyznaczone przez FINA minima kwalifikacyjne wynosiły 8:33.84 (minimum A) oraz 8:51.82 (minimum B).

Obrończynią tytułu z Pekinu była Rebecca Adlington.

Rywalizacja rozpoczęła się 2 sierpnia o 10:19 czasu londyńskiego, finał konkurencji odbył się dzień później o 19:45 .

Statystyka

Rekordy 
Tabela przedstawia rekordy olimpijski, świata oraz poszczególnych kontynentów w tej konkurencji.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

800 m stylem dowolnym kobiet